Gogan kan syfta på följande platser:

Marshallöarna 

 Gogan (ö), Rongelap, 
 Airuk (ö i Marshallöarna, Maloelap), 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar